Гонорий I (; ? — 12 октября 638) — Папа Римский с 27 октября 625 года по 12 октября 638 года.

Биография 
Родился в Кампании в семье консула Петрония. Впервые был утвержден экзархом Византии в Италии Исааком.

Гонорий стал папой через два дня после смерти его предшественника, Бонифация V.

Деятельность в Западной Европе и Риме 
Гонорий вмешивался в лангобардские ссоры, посылал миссионеров к Кинегильсу, королю Уэссекса, писал письма Эдвину, разрешил британским архиепископам взаимно посвящать друг друга в сан. Использовал перемирие с лангобардами для церковного строительства и открытия новых церквей. В базилике Св. Петра была создана новая драгоценная утварь, а гробница святого была покрыта серебряными плитами. Кроме того, по приказу Гонория с храма Венеры и Ромы была снята позолоченная черепица и перенесена на базилику Св. Петра. С разрешения византийского императора Ираклия I, в римской курии была построена базилика Св. Адриана. Ввёл на западе праздник Воздвиженья.

Отношение к монофелитам 
Гонорий поддержал эдикт императора Ираклия I Псифос, запрещавший спорить об одной или двух энергиях Спасителя, так как Отцы Церкви ранее использовали оба термина. Свое собственное мнение по вопросу папа Гонорий выражает в таких словах: «Будем исповедовать Господа нашего Иисуса Христа одного действующего в божественном и человеческом естестве», и прямо провозглашает: «Мы исповедуем в Господе Иисусе одну волю», тем самым однозначно демонстрируя свои монофелитские взгляды.

При Гонории в Византии возникла также развивавшая моноэнергизм новая идея — монофелитство, которая провозглашала двойственную природу, возможность двух энергий и двух действий, но одну волю Христа. Эту казавшуюся компромиссной идею поддерживал и Ираклий I, желавший религиозного мира среди подданных; он издал в 640 году уже после смерти Гонория, патриарха Софрония Иерусалимского и константинопольского патриарха Сергия эдикт «», в котором утверждал это учение. Гонорий I, православно исповедовавший, согласно Максиму Исповеднику, антропологическое монофелитство (единство воли человеческого ума и воли плоти во Христе), поддержав Псифос и направив примирительное послание по поводу письма к нему, содержавшему тезисы будущего ’а, тем самым дважды заявлял о толерантности к монофелитам, за что и был посмертно предан анафеме в числе других монофелитов VI Вселенским собором. Вместе с тем, во всех догматических сочинениях Иоанна Дамаскина в списке еретиков-монофелитов, осуждённых шестым Вселенским собором, имя Гонория отсутствует. Вероятно, это связано с тем, что позиция Гонория как в отношении Псифоса, так и в отношении его послании была в своё время поддержана Софронием Иерусалимским и Максимом Исповедником.

Впоследствии эпизод, связанный с поддержкой Гонорием I монофелитов, стал одним из важных аргументов в оспаривании догмата о непогрешимости папы критиками католицизма.

Католическая церковь считает, что «антропологический монофелит» Гонорий поддержал «христологических монофелитов» из-за невежества, так как не знал греческого языка и был введён в заблуждение патриархом Сергием, который преподнёс диофелитство так, будто бы у диофелитов речь шла о противоборстве человеческих воль во Христе.

Примечания

Литература

Образ Гонория I в кино 
 Дагобер / Le bon roi Dagobert (Франция, Италия; 1984) режиссёр Дино Ризи, в роли папы Гонория — Уго Тоньяцци.

Ссылки 

 Catholic Encyclopedia: Pope Honorius I
 
 

 

Папы римские
Умершие в 638 году
Церковные деятели VII века